Jerry Mathers –  attore statunitense 
 Marshall Mathers – rapper, produttore discografico e attore statunitense noto come Eminem
 Samuel Liddell MacGregor Mathers – esoterista, scrittore, traduttore e mago britannico
 Suzie Mathers – cantante e attrice australiana